Al-Múntassir Samgú ibn Muhàmmad fou emir midràrida de Sigilmasa.

Era fill d'Abu-l-Múntassir Muhàmmad ibn Muhàmmad, a qui va succeir a la seva mort el 942/943. Com el seu pare i avi, era favorable als fatimites, i va pujar al tron quan només tenia tretze anys, deixant el govern a la seva àvia. Al cap de dos mesos fou enderrocat en un cop d'estat per un cosí de nom Muhàmmad ibn Wàssul, que el va empresonar.

Va tornar al poder a final del 958 quan una revolta popular va expulsar al governador fatimita i va posar al tron a al-Múntassir Samgú que segurament havia estat alliberat durant l'ocupació fatimita. Aquest de seguida va intentar justificar la mort del governador fatimita davant el califa al-Muïzz, que no va acceptar la justificació i el va cridar a la seva presència. Finalment hi va anar amb una escorta de 200 homes, i després de renyar-lo severament, considerant la seva tradició familiar profatimita, el va reenviar com a «governador» de Sigilmasa. Fou enderrocat i segurament assassinat per una banda de dotze homes aixecada pel seu germà Abu-Muhàmmad Abd-Al·lah ibn Muhàmmad que va prendre el poder.

Referències 
 Enciclopèdia de l'Islam, VI, 1023

Emirs midràrides